Джабраил Ильхам оглы Гасанов (, ) — азербайджанский борец вольного стиля, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и I Европейских игр 2015 года в Баку. Чемпион мира по борьбе среди юниоров 2009, трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира. В 2013 году стал серебряным призёром на XXVII Всемирной Летней Универсиаде в Казани. Был капитаном сборной Азербайджана по вольной борьбе. В январе 2021 года завершил спортивную карьеру и назначен главным тренером молодёжной сборной Азербайджана.

Биография 
Джабраил Гасанов родился 24 февраля 1990 года в селе  Астаринского района Азербайджанской ССР. В 1997 году пошёл в первый класс средней школы родного села. В 2001 году переехал в Баку, где продолжил обучение с 6-го класса Республиканского олимпийского спортивного лицея. В лицее начал заниматься вольной борьбой под руководством заслуженного тренера, мастера спорта международного класса, борца Аслана Агаева.

С 2007 по 2011 года был студентом Азербайджанского государственного института физической культуры и спорта, которую завершил по специальности — вольный борец.

В 2013 году женился. Имеет двоих детей — мальчика и девочку. С 2016 года служит в пограничных войсках Азербайджана, в звании лейтенанта. Кумиром Гасанова является Намик Абдуллаев.

Достижения 
В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 79 кг Джабраил в схватке за бронзовую медаль поборол спортсмена из Турции Батурхана Демирчина и завоевал бронзовую медаль европейского первенства.

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Европейские игры

Чемпионаты Европы

Другие соревнования

Награды и звания 
29 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении победителей первых Европейских игр и лиц, внесших большой вклад в развитие спорта в Азербайджане. Джабраил Гасанов за большие достижения на первых Европейских играх и заслуги в развитии спорта в Азербайджане был удостоен медали «Прогресс».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Карточка Джабраила Гасанова на сайте fila-official.com
 Видеоинтервью
 «Onları tanıyaq» rubrikasında — Cəbrayıl Həsənov!

Борцы Азербайджана
Борцы по алфавиту
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года